Turnow-Preilack (Nedersorbisch: Turnow-Pśiłuk) is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van de Landkreis Spree-Neiße.

Demografie 

Gegevensbronnen worden beschreven in de Wikimedia Commons..

Gemeente in Brandenburg